Anglické příjmení Edmondson má následující nositele:

 Adrian Edmondson (také Ade Edmondson, * 1957) – anglický herec
 Annette Edmondsonová (* 1991) – australská cyklistka
 Mark Edmondson (* 1954) – australský tenista
 Sarah Edmondsonová (* 1977) – kanadská herečka
 Thomas Edmondson (1792–1851) – anglický železničář
 Edmondsonova jízdenka  

Anglická příjmení